Grottesco – Genere teatrale sinonimo di farsa
 Grottesco – genere cinematografico
 Corpo grottesco – tropo letterario ideato dal critico Michail Bachtin
 Grottesco – romanzo di Patrick McGrath 
 Grottesca – soggetto pittorico

Pagine correlate 
Grotesque